Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Brasil Open 2006 проходили в рамках Туру ATP 2006.

Рафаель Надаль був чинним чемпіоном, але цього разу не брав участі.

Ніколас Массу здобув титул, у фіналі перемігши Альберто Мартіна з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравці 

  Гастон Гаудіо (2-ге коло)
  Хуан Карлос Ферреро (1-ше коло)
  Філіппо Воландрі (2-ге коло)
  Флоран Серра (2-ге коло)

 Хуан Ігнасіо Чела (чвертьфінал)
 Ніколас Массу (Чемпіон)
 Альберто Мартін (фінал)
 Борис Пашанскі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Brasil Open
Тур ATP 2006